Mätzig ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Mätzig (* 1940), deutscher Maler, Bildhauer und Kunstpädagoge
 Reinhard Mätzig (1895–1980), deutscher Politiker (KPD), MdL Sachsen